Будинок з химерами — споруда у Києві.
 Будинок з химерами — споруда у Харкові.
 Будинок з химерами — монета НБУ, номіналом 5 гривень.
 Будинок з химерами — срібна монета НБУ, номіналом 10 гривень.